Георгий VIII Гуриели (; ум. 1726) — князь Гурии под именем Георгия IV (1711, 1714—1716, 1716—1726), царь Имеретии под именем Георгия VIII (1716, 1720), старший сын князя Гурии и царя Имеретии Мамии III Гуриели (ум. 1714).

Биография 
В 1711 году князь Мамия Гуриели, в очередной раз занявший царский трон в Имеретии, утвердил своего сына Георгия на княжеском троне в Гурии. В том же 1712 году Георгий Гуриели вынужден был уступить княжеский престол своему отцу Мамии Гуриели, изгнанному из Имеретии. В январе 1714 года после смерти своего отца Мамии Георгий Гуриели вторично занял гурийский престол.

В 1716 году вельможи Бежан Дадиани и Зураб Абашидзе, недовольные правлением имеретинского царя Георгия VII, призвали ахалцихского пашу Аслану свергнуть царя и посадить на престол Георгия Гуриели. Аслан-паша с турецкой армией вторгся в Имеретию. Царь Георгий VII не смог противостоять турками и бежал из столицы в Рачу. Турки стали в Квацихе и стояли там месяц, потом отступили и стали в Кутаиси. Между тем царь с войском спустился из Рачи в Свимонети. Узнав об этом, ахалцихский паша выступил на Свимонети. В битве царь Имеретии был разгромлен, погибли многие рачинцы. Сам царь отступил в Картли, а паша вновь стал в Кутаиси. Князь Георгий Гуриели был доставлен в Кутаиси и провозглашен новым царем Имеретии. Аслан-паша вернулся в Ахалцих.

Через три месяца правления Георгий Гуриели уехал из Кутаиси в Гурию. Князья Дадиани, Эристави и Абашидзе разделили между собой Имеретию. Вскоре Георгий Гуриели был свергнут с княжеского трона своей матерью Еленой, которая привела из монастыря своего сына Кайхосро и объявила его князем Гурии. Елена взятками привлекла на свою сторону Дадиани, Эристави и Абашидзе, которые разорили Гурию. Георгий Гуриели вынужден был бежать в Ахалцихе. Вскоре туда прибыл из Имеретии и царь Георгий VII. Бывшие противники помирились и породнились. Тамара Гуриели, дочь Мамии Гуриели и сестра Георгия Гуриели, вышла замуж за царя Георгия. Из-за взаимной вражды ахалцихский паша Аслан-паша и атабег Самцхе Исак-паша не смогли помочь царю Георгию и князю Георгию Гуриели. Тогда они отправились в Стамбул. По пути в Эрзуруме эрзурумский паша дал Георгию Гуриели войско.

В 1717 году Георгий Гуриели с турецким войском захватил Гурию, откуда изгнал свою мать Елену с сыновьями. Имеретинский царь Георгий VII отправился в Стамбул. Гурийские вельможи были недовольны возвращением Георгия Гуриели и призвали на помощь князя Бежана Дадиани. Дадиани с войском вторгся в Гурию и разорил её. Вначале Георгий Гуриели бежал в Батуми, но после отступления Бежана Дадиани вернулся в Гурию. Затем Георгий Гуриели примирился с Бежаном Дадиани. Из Стамбула в Ахалцихе вернулся имеретинский царь Георгий VII. Ахалцихский паша Исак-паша по указу султана предоставил ему войско.

В августе 1719 году царь Георгий VII с турецкой армией вступил в Имеретию и занял Кутаиси. Его противники (Дадиани, Эристави и Абашидзе) собрались в Окрибе и отказались признать Георгия законным царем. Тогда Георгий с турками двинулся на Окрибу. Бежан Дадиани и Зураб Абашидзе бежали в Одиши, а Эристави — в Рачу. Турки перебили много грузин и опустошили Окрибу. Затем турки-османы выступили на Одиши, где находился Бежан Дадиани. Однако Дадиани при помощи большой взятки убедил турок отказаться от осады. Имеретинский царь Георгий вернулся в Кутаиси и заключил мир с князьями Дадиани, Эристави и Абашидзе, отпустив турок домой.

В феврале 1720 года в Тхвисской крепости князь Симон Абашидзе коварно заманил и умертвил имеретинского царя Георгия VII. Союзники (князья Абашидзе, Эристави и Дадиани) вновь разделили между собой Имеретию.

В 1726 году князь Гурии Георгий Гуриели скончался. Ему наследовал старший сын Мамия IV Гуриели (1726—1744).

Литература 
 Вахтанг Гурули, Мераб Вачнадзе, Михаил Александрович Бахтадзе. История Грузии (с древнейших времен до наших дней).
 Вахушти Багратиони. История царства Грузинского. — Жизнь Имеретии, Ч. 2.
 Думин С. В. Светлейшие князья и князья Гуриели. // 

Родившиеся в XVII веке
Цари Имеретии
Гуриели